

Administración y derecho

 Registro civil, organismo encargado de dejar constancia de los actos relativos al estado civil de las personas.
 Registro mercantil, organismo encargado de dar publicidad oficial de las situaciones jurídicas de los empresarios en él inscritos.
 Registro de la propiedad, organismo del estado que registra los bienes inmuebles de características especiales.
 Registro de buques (España), sistema de registro de flota de buques español.
 Registro de marcas, para la protección legal de nombres comerciales.

Ciencias

 Registro de temperaturas, muestra las fluctuaciones de la temperatura de la atmósfera y de los océanos.
 Registro de la imagen, proceso de transformación de diferentes conjuntos de datos a un sistema de coordenadas.
 Registro del lecho marino, método de prospección offshore que permite detectar la presencia de cuerpos resistivos en el subsuelo marino en zonas de aguas profundas.

Computación 

En el CPU
 Registro (hardware), memoria de alta velocidad y poca capacidad, integrada en el microprocesador, que permite guardar transitoriamente y acceder a valores muy usados, generalmente en operaciones matemáticas.
 Registro de instrucción, de la Unidad de Control del CPU en donde se almacena la instrucción que se está ejecutando.
 Registro índice, para modificar direcciones del operando durante la ejecución de un programa de computadora.
 Registro de pila, mantiene la pista de la posición actual de la pila de llamadas.
 Registro de estado, indica el estado que quedó el procesador después de la última operación realizada por el CPU.
 Registro MDR, registro específico integrado en el microprocesador.
 Registro MAR, registro específico integrado en el microprocesador.
Otros
 Registro de desplazamiento, dispositivo lógico secuencial capaz de almacenar varios bits de información.
 MX (registro), recurso DNS que especifica cómo debe ser encaminado un correo electrónico en Internet.
 Registro (estructura de datos), tipo de dato estructurado formado por la unión de varios elementos bajo una misma estructura.
 Registro (base de datos), representa un objeto único de datos implícitamente estructurados en una tabla.

Lingüística

 Registro lingüístico, conjunto de variables contextuales, sociolingüísticas y de otro tipo que condicionan el modo en que una lengua es usada en un contexto concreto.

Sonido 

 Registro (música), en los instrumentos de viento registro normalmente distingue los distintos grupos de sonidos de alturas determinada.
 Registro (órgano), componente del órgano tubular que admite aire presurizado en un grupo de tubos de órgano.
 Registro vocal

Además

 Registro (impresión), método de superposición de diferentes colores en una impresión donde se utilice planchas que dividen las tintas, por ejemplo Offset.
 Registro de pliegos, anotación que se incluía al final de los libros antiguos indicando la lista de pliegos identificados por sus signaturas y el número de hojas que los formaban.

Geografía

 Registro (São Paulo), municipio del estado de São Paulo, Brasil.